Die Superliga 2022/23 (nach dem Sponsor, der Gewerkschaft 3F, auch 3F Superliga) ist die 33. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. Juli 2022 und soll im Mai 2023 enden. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und einer anschließenden Winterpause ruhte der Spielbetrieb zwischen dem 13. November 2022 und dem 18. Februar 2023.

Titelverteidiger ist der FC Kopenhagen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 sind folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Superliga 2021/22:
  FC Kopenhagen
 die verbliebenen Mannschaften aus der Superliga 2021/22:
  FC Midtjylland
  Silkeborg IF
  Brøndby IF
  Aalborg BK
  Randers FC
  Viborg FF
  Odense BK
  FC Nordsjælland
  Aarhus GF
 die Aufsteiger der 1. Division 2021/22:
  AC Horsens
  Lyngby BK

Trainer, Ausrüster, Sponsoren und Stadien 
Die folgenden Daten beziehen sich jeweils auf den Saisonbeginn:

Trainerwechsel

Vorrunde

Tabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Meisterrunde

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Kreuztabelle

UEFA-Europa-Conference-League-Playoff 
Der Dritte der Meisterrunde spielt gegen den Ersten der Abstiegsrunde um den letzten Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2023/24.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23